Betsy DeVos (1958) – politica e attivista statunitense
 Gérard Devos (1903-1972) – calciatore belga
 Jason DeVos (1974) – ex calciatore canadese
 Léon Devos (1896-1958) – ciclista su strada belga
 Philip-Michaël Pinard-Devos (1990) – hockeista su ghiaccio canadese
 Richard DeVos (1926-2018) – imprenditore statunitense